USS Amsterdam — кораблі ВМС США.

  USS Amsterdam (CL-59) — легкий крейсер типу «Клівленд». У 1942 році в процесі будівництва перекласифікований на авіаносець та перейменований на USS Independence (CVL-22).
 USS Amsterdam (CL-101) — легкий крейсер типу «Клівленд». Збудований у 1944 році. Брав участь у Другій світовій війні. Зданий на злам у 1972 році

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни